Не следует путать с терминами «Келер» и «Келлер»
Кёлер () — немецкая фамилия.

 Известные носители 

 А 
 

 В 
 Кёлер, Вальтер (полное имя Вальтер Фридрих Юлиус Кёлер; 1897—1989) — партийный деятель НСДАП, министр-президент, министр финансов, экономики и внутренних дел Бадена, обергруппенфюрер СА.
 Кёлер, Вольфганг (1887—1967) — немецкий психолог, представитель гештальтпсихологии.

 Г 
 Кёлер, Генрих (1878—1949) — немецкий политик, президент земли Баден, министр финансов Веймарской республики.
Кёлер Гундольф (1959 — 1980) — немецкий экстремист из военной спортивной группы гофмана. Исполнитель теракта на празднике Октоберфест в 1980 году
 
  — немецкий врач и химик, автор справочника «Köhler’s Medizinal-Pflanzen».

 Е 
 Кёлер, Егор Егорович (1765—1838) — археолог, уроженец Саксонии.

 З 
 

 И 
 Кёлер, Ильза (в браке Кох, прозвище «Бухенвальдская ведьма''»; 1906—1967) — немецкая деятельница НСДАП, жена Карла Коха, коменданта концлагерей Бухенвальд и Майданек.
 Кёлер, Инес (1900—1976) — шведская оперная певица.
 Кёлер, Иоганн (1826—1899) — эстонский художник, основоположник эстонской живописи.
 Кёлер, Иоганн-Давид (1684—1755) — немецкий историк и нумизмат.
 Кёлер, Иоганн Кристиан Готтлиб (1759—1833) — немецкий (силезский) ботаник.

Й 
 Кёлер, Йохан Хармен Рудольф (1818—1873) — нидерландский генерал.

К 
 Кёлер, Кристиан (1809—1861) — немецкий живописец.

Л 
 Кёлер, Луи (1820—1886) — немецкий композитор и музыковед.
 Кёлер, Людвиг (1819—1862) — немецкий писатель.

М 
 Кёлер, Макс (1879—1962) — австрийский дирижёр.
 Кёлер, Мария Жуан (род. 1992) — португальская теннисистка.

Р 
 Кёлер, Рейнгольд (1830—1892) — немецкий историк литературы.
 Кёлер, Рольф (1951—2007) — немецкий певец, музыкант и музыкальный продюсер.
 Кёлер, Роман Романович (1838—1907) — промышленник, основатель российской фармацевтической промышленности.

С 
 Кёлер, Софья Васильевна (1829—1907) — русская писательница.
 Кёлер, Томас (род. 1940) — немецкий саночник, двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира.

У

О 
 Кёлер, Фред (1888—1938) — американский актёр кино.

Х 
 Кёлер, Хорст (род. 1943) — президент Германии (2004—2010).

Э 
 Кёлер, Эльза (1879—1940) — австрийский педагог и психолог.
 Кёлер, Эмми (1858—1925) — шведская писательница и композитор.
 Кёлер, Эрнст (1799—1847) — немецкий органист и композитор.
 Кёлер, Эрнест Иосифович (1849—1907) — композитор, первый флейтист Санкт-Петербургского императорского театра.

Ю 
 Кёлер, Юлиана (род. 1965) — немецкая актриса.

См. также 
 «Лекарственные растения Кёлера» — атлас лекарственных растений конца XIX века с иллюстрациями и краткими пояснениями.

Примечания